Niemcy:
 Peißen – dzielnica Bernburg (Saale)
 Peißen – dzielnica Landsberg
 Peissen – gmina w Szlezwiku-Holsztynie, w powiecie Steinburg